Baiga, plural baigues, grup tribal dels estats de Madhya Pradesh i Jharkhand a l'Índia.
 Baiges com a cognom:
 Joan Hernàndez i Baiges, metge i compositor de sardanes.
 Josep Maria Baiges i Jansà, dibuixant, artista i compositor de sardanes.
 Víctor Méndez Baiges, filòsof.
 Antoni Baiges (1796 - 1843), militar reusenc